Филип Ноаре () (1930 – 2006) е френски актьор.

Биография 
Роден е на 1 октомври 1930 г. в Лил, Франция. През 1950 г., след като три пъти не успява да вземе диплома за бакалавър, решава да изучава драматично изкуство. Завършва курс и през следващите години се изявява в театъра.

През 1962 г. Ноаре се жени за комедийната актриса от Националния театър Моник Шомет. Имат една дъщеря – Фредерик Ноаре.

За първи път се появява на голям екран през 1956 във филма „Тъпото острие“ на младата режисьорка Анес Варда.

Режисьорите го забелязват в „Зази в метрото“ (1960), екранизация на едноименния роман на Реймон Кьоно от режисьора Луи Мал. След 1962 г. е вече позната фигура във френското кино, а през 1967 г. главната роля във филма на Ив Робер „Щастливият Александър“ му донася масова популярност.

В дългата си кариера Филип Ноаре изиграва над 120 роли в киното. Сред запомнящите му филми са „Голямото плюскане“ (1973) – придобилият скандална слава филм на Марко Ферери, „Приятели мои“ (1975) на Марио Моничели, „Ново кино Парадизо“ (1988) на Джузепе Торнаторе, „Пощальонът“ (1994) на Майкъл Редфорд, а и много други.

Филип Ноаре умира от рак през 2006 г. Той е считан за един от най-значимите и харизматични актьори във френското и световното кино.

Награди и номинации 
 Награда на БАФТА за най-добър актьор в главна роля:
1990 г. – „Ново кино Парадизо“ (Nuovo cinema Paradiso)
 Награда „Сезар“ за най-добър актьор:
1976 г. – „Старата пушка“ (Le Vieux Fusil)
1990 г. – „Живот и нищо друго“ (La Vie et rien d'autre)

Избрана Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 Филип Ноаре  Сайт посветен на него
 Филип Ноаре Видео интервю от 1966 г.

Френски актьори и актриси
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Сезар
Родени в Лил
Починали в Париж
Починали от рак
Погребани на Монпарнас